Billie Joe steht für:

 Billie Joe Armstrong (auch Billie Joe; * 1972), US-amerikanischer Sänger
 Billie Joe, Titelfigur des Liedes Ode to Billie Joe